Joseph Larmor, un physicien, mathématicien et homme politique irlandais (1857 - 1942).

 Larmor-Baden, une commune française, du département du Morbihan ;
 Larmor-Plage, une commune française du département du Morbihan.